Doppeltes Spiel steht für:

Filme:
 Polizeiruf 110: Doppeltes Spiel, deutscher Fernsehfilm von Ingrid Sander (1978)
 Doppeltes Spiel (1989), britischer Fernsehfilm von Lawrence Gordon Clark 
 Doppeltes Spiel (1993), australischer Film von John Dingwall 
 The Contractor – Doppeltes Spiel, US-amerikanisch-bulgarisch-britischer Film von Josef Rusnak (2007)
 Wild Side – Doppeltes Spiel, Alternativtitel von Wild Side (1995), US-amerikanischer Film von Donald Cammell

Sonstiges:
 Undercover: Doppeltes Spiel, Computerspiel (2007)